Skierdy – wieś w Polsce w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna
 Skierdy – osada leśna w Polsce w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna